Civilització chimú, civilització andina precolombina sorgida vers l'any 1000 i que el 1450 havia ampliat el seu domini per l'actual costa nord del Perú
 Chimú o Chimor, agrupació política de la cultura Chimú conquerida pel inques cap al 1470, mig segle abans de l'arribada dels espanyols a la regió
 Chimú o llengua mochica, llengua extingida parlada a la costa i part de la serra nord del Perú